Турция принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке (Австрия) в седьмой раз за свою историю, пропустив Зимние Олимпийские игры 1972 года, но не завоевала ни одной медали. Страну представляло 9 спортсменов, выступивших в соревнованиях по горнолыжному спорту и лыжным гонкам.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1976 года
Спорт в Турции в 1976 году